Anil — cor
Anil (bairro do Rio de Janeiro)
 Indigofera suffruticosa ou Indigofera anil (Linné) ou Anileira — planta da qual se extrai o corante índigo blue
Anil (corante) — corante de fórmula C16H10O2N2

Desambiguações de cores